Oakhurst puede hacer referencia a alguna de las localidades o lugares siguientes de Estados Unidos:

Oakhurst, lugar designado en el censo en California;
Oakhurst, lugar designado en el censo en Nueva Jersey;
Oakhurst, lugar designado en el censo en Oklahoma;
Oakhurst, lugar designado en el censo en Texas;